

Sigle 
 Bundesrepublik Deutschland, in italiano Repubblica Federale di Germania, denominazione ufficiale della Germania
 Business Requirements Document, documento ufficiale con cui un'organizzazione esprime gli obiettivi che intende raggiungere dall'accordo con un fornitore per completare un dato progetto

Codici 
 BRD, codice aeroportuale IATA dell'aeroporto regionale di Brainerd Lakes, negli Stati Uniti
 BRD, codice del distretto metropolitno della Città di Bradford nella contea del West Yorkshire, nel Regno Unito
 brd codice ISO 639-3 del baramu, una lingua sino-tibetana